Mit dem Namen Alim werden folgende Personen bezeichnet: 

 Alim (Bischof), Bischof von Säben
 Alim Khan, letzter Emir des Emirats von Buchara
 ʿUlamā' auch als Alim bezeichnet, Religionsgelehrter des Islam

Alim steht weiterhin für:
 Alim Island, eine Insel der Papua-Neuguineischen Provinz Manus